American Pie har flere betydninger:

 American Pie (film) – en film fra 1999.
 American Pie (album) – et album fra 1971 af Don McLean.
 American Pie (sang) – en sang fra albummet.